Иван Динев може да се отнася за:

 Иван Динев - български състезател по фигурно пързаляне
 Иван Динев „Устата“ - български рап изпълнител